O Clube de Futebol Estrela dos Amadores (crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Estrela dos Amadores, crioulo de São Vicente: Estrela dos Amadores) é um clube poliesportivo da cidade de Tarrafal, na Ilha de Santiago em Cabo Verde. O clube possui as modalidades de futebol e atletismo. O nome deriva do clube lisboeta Estrela da Amadora. Estrela dos Amadores é um dos clubes populares de Santiago Norte e um de 8 clubes alocados na parte norte da Ilha de Santiago.

História
Estrela dos Amadores, fundado em outubro de 1992, é a Filial n.º 20 de Estrela da Amadora, clube da cidade de Lisboa, Portugal.

O clube comemorou o seu décimo aniversário em 2002 e 25° aniversário em 2017.

Estrela dos Amadores venceu o primeiro título insular em 2004. Cinco anos mais tarde, terminou na sexta posição do campeonato nacional, a qual venceu na temporada 2009-2010. O seu último título de campeonato regional foi em 2012.

Recentemente, Estrela dos Amadores terminou em quarto no campeonato regional de 2015-16 com 39 pontos, e em 6° na temporada de 2016-17 com 33 pontos e 36 golos.

Títulos 
 Liga Insular do Santiago (Zona Norte): 3
2003/04, 2008/09, 2011/12

 Taça de Santiago Norte: 1
2018-19

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas
Melhor classificação: 5a - Fase grupo (nacional)
Apresentadas na Campeonato Nacional: 3
Jogos totais: 15 (nacional)
Jogos jogando na casa: 8
Vences totais: 3 (nacional), todos os jogos venceu na casa
Gols totais:16 (nacional)
Pontos totais: 11 (nacional)
Melhor gols na temporada, nacional: 8 (nacional), em 2012
Melhor empates na temporada: 12 (regional), em 2016 - Recorde regionais de Cabo Verde
Melhor pontos na temporada:
Nacional: 6, em 2012
Regional: 39, em 2016
Melhor vences na temporada: 2 (nacional), em 2009
Vitória com maior número de gols na Campeonato Nacional: Estrela dos Amadores 5-0 Académica da Brava, 27 de maio de 2012
Mais jogos derrotado na temporada: 5 (nacional), em 2004
Derrotas totais: 10
Outros:
Participações na Taça de GAFT: Um, em 2018

Ligação externo
Estrela dos Amadores na Facebook
Estrela dos Amadores na Web Cup 

Clubes de futebol de Santiago (Cabo Verde)
Tarrafal (Cabo Verde)
Liga Insular de Santiago (Zona Norte)
Primeira Divisão de Santiago Norte
Fundações em Cabo Verde em 1992
Clubes de futebol fundados em 1992